Села:
 Бедриківці — Тернопільська область, Заліщицький район
 Бедриківці — Хмельницька область, Городоцький район